Женский Тур Катара 2011 — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Катара. Гонка прошла с 2 по 4 февраля 2011 года в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI 2011.

Женская гонка 2011 года стала третьей в истории проведения женского Тура Катара.

Участники 
Пелотон насчитывал восемьдесят девять гонщиков из пятнадцати команд. В гонке приняли участие девять UCI Women’s Team и шесть национальных сборных. В четырнадцати командах было по шесть гонщиков. В одной команде было пять гонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1 

Первый этап начался при хорошей погоде в 12:30 дня. Рошелль Гилмор (Австралия) из Lotto Honda выиграла этап и жёлтую майку с преимуществом в 5 секунд над Джорджией Бронцини (Италия). Вероника Андреассон (Швеция) сделала рывок на 54 км после второго промежуточного спринта и удерживала лидерство в течение 3 км. В 25 км от финиша Валентина Бастианелли совершила неудачный рывок. За 5 км до финиша пелотон оставался плотным. На небольшом подъёме возле Духана группа из двенадцати гонщиков отделилась и пришла к финишу на 15 секунд раньше основной группы. Хлоя Хоскинг выиграла этап в категории «лучший молодой гонщик».

Этап 2 

Второй этап проходил в ветреных условиях. На протяжении первых 40 км дул встречный ветер. Через час гонщики преодолели только 26,6 км. HTC Highroad провела гонку с тремя гонщиками в решающем отрыве. На 15 км Бастианелли оторвалась и на 18,5 км лидировала со скоростью 1 сек/км. На 25 км она была настигнута пелотоном. На 36 км, после аварии, группа из восьми гонщиков оторвалась от основной группы. В группу отрыва вошли четыре гонщицы HTC Highroad (Эллен ван Дейк, Шарлотта Беккер, Хлоя Хоскинг (в белой майке) и Адри Виссер); три гонщицы Garmin-Cervelo (, , Ирис Слаппендел и Лус Гюнневейк (Нидерланды)). Первый промежуточный спринт на 41,5 км выиграла Ван Дейк, опередив основную группу на 45 секунд. Хоскинг выбыла из лидирующей группы из-за механической проблемы. На 57,5 км Ван Дейк выиграла второй бонусный спринт с преимуществом в одну минуту и пять секунд. На первом отрезке до финальной трассы в Лусаиле семь гонщиков имели преимущество в одну минуту и пятьдесят пять секунд. Когда оставался один круг, разрыв увеличился до двух минут и пятидесяти пяти секунд. В 5 км от финиша Шмидт и Виссер оторвались, но их догнали в 2 км от финиша. Ван Дейк выиграла финальный спринт, опередив Родс и Виссер, и взяла жёлтую майку с пятнадцатисекундным преимуществом над Беккер и двадцати одной секундой над Слаппендел. Ван Дейк также возглавила зачёты по очкам и «лучший молодой гонщик».

Этап 3 

Третий этап начался на курорте Эд-Дайиан. В нём приняли участие 87 гонщиков.  (США) предприняла несколько попыток оторваться, и на 28 км вырвалась вперёд. На последнем круге она имела 10-секундное преимущество, которое увеличилось до 22 секунд. На 47,5 км она была настигнута пелотоном. На 65,5 км, когда оставалось шесть кругов, десять гонщиков оторвались от основной группы. Среди них были Николь Кук, олимпийская чемпионка, и  (Италия). Десять ведущих гонщиц имели преимущество в двадцать три секунды над основной группой во втором бонусном спринте, который выиграла Скандолара. За четыре круга до финиша передняя группа оторвалась на 32 секунды. По мере приближения группы Кук и  оторвались на последних 5 километрах, но их усилия не увенчались успехом, когда пелотон настиг их в 2 км от финиша. Финальный спринт выиграла Мония Бакаилле (Италия). Джорджия Бронцини (Италия) пришла второй. В турнирной таблице Ван Дейк, которая была четвёртой на третьем этапе, выиграла гонку. У неё было 15 секунд преимущества над Беккер и 20 секунд над Слаппендел. Ван Дейк также выиграла по очкам и в классе «лучший молодой гонщик». HTC Highroad выиграла в категории «лучшая команда».

Лидеры классификаций 
Были разыграны три майки. Лидер генерального классификации получал золотую майку. Результат рассчитывался путём сложения финишного времени велогонщицы после каждого этапа и вычитанием выигранных бонусов за время. Велогонщик, набравший наибольшее , получал серебряную майку. Очки начислялись за финиш в тройке лучших на промежуточном спринте и за финиш в двадцатке лучших на этапе. На промежуточном спринте первый получал 3 очка, второй — 2 очка, третий — одно очко. Победитель этапа получал 30 очков; второй — 27 очков; третий — 25 очков; четвёртый — 23 очка; пятый — 21 очко; шестой — 19 очков; седьмой — 17 очков; восьмой — 15 очков; девятый — 13 очков; десятый — 11 очков; и по одному очку за одиннадцатое—двадцатое места. Лучший молодой гонщик (вродившийся после 1 января 1987 года) получал синюю майку. Победитель определялся так же, как и в генеральной классификации.

Итоговое положение

Примечания

Литература

Ссылки 
  Официальный сайт соревнования
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Катаре в 2011 году